Miejscowości w USA:
 Greer – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
 Greer – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg
Gminy w USA:
 Greer (ang. Greer Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Greer (ang. Greer County) – w stanie Oklahoma